Une usine est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments industriels. 

Comme nom propre, L'Usine peut désigner :
 L'Usine, centre culturel alternatif et autogéré situé à Genève (Suisse) ;
 L'Usine, ensemble culturel situé à Istres consacré aux musiques actuelles.